Василий Павлович Попов: Попов, Василий Павлович (1833—1894) — российский военный, генерал-майор.
 Попов, Василий Павлович (род. 1930) — первый секретарь Рязанского горкома КПСС.